Анамари́я Мари́нка (, род. 1 апреля 1978, Яссы) — румынская актриса, ставшая знаменитой благодаря фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня», который получил премию «Золотая пальмовая ветвь» 60-го Каннского кинофестиваля.

Биография 
Анамария Маринка родилась в семье скрипачки и театрального преподавателя. Окончила Университет искусств, музыки и драмы имени Джордже Энеску в Яссах. Дебютом в кино для Анамарии Маринки стала одна из главных ролей в телефильме «Секс-трафик» (2004), которая принесла молодой румынке телевизионную премию «BAFTA» в категории «Лучшая актриса» (2005). В 2007 году состоялась премьера фильма Кристиана Мунджиу «4 месяца, 3 недели и 2 дня», в котором Анамария Маринка также исполнила одну из главных ролей (впоследствии эта картина была удостоена «Золотой пальмовой ветви» юбилейного 60-го Каннского кинофестиваля (2007), а также двух других наград — Cinema Prize of the French National Education System и премии Международной федерации кинопрессы). После триумфа ленты Мунджиу на Каннском кинофестивале Анамария Маринка снялась в фильмах таких кинематографистов, как Фрэнсис Форд Коппола («Молодость без молодости», 2007) и Жюли Дельпи («Графиня», 2009).

В настоящее время актриса проживает в Лондоне. Имеет брата. Свободно владеет румынским, английским, французским и немецким языками.

Фильмография

Кино 
  — 4 месяца, 3 недели и 2 дня — Отилия
  — Молодость без молодости — регистратор в гостинице
  — Буги — Смаранда Чоказану
  — Пять минут рая — Вика
  — Буря — Мира Арендт
  — Графиня — Анна Дарвулия
  — Авиаторша с Казбека — авиаторша с Казбека
  — Европа — Роза Даске
  — Ярость — Ирма
  — Флорида — Ивона, няня-румынка для старика
  — Новая эра Z — доктор Селкирк  — Призрак в доспехах — доктор Далин  — Нико, 1988 — Сильвия 2020 — Похититель байков (The Bike Thief) — Елена Телевидение 
 2004 — Секс-трафик (телефильм) — Елена Висинеску 2006 — Отель Вавилон (телесериал, эпизод #1.3) — Наташа 2008 — Последний враг (многосерийный телефильм) — Ясим Анвар 2009 — Спи со мной (телефильм) — Сильви 2010 — Холби Сити (телесериал, эпизоды #13.5, 13.9) — мать 2011 — Холби Сити (телесериал, эпизод #14.11) — Надя Терещенко 2012 — Доктор Кто (в серии «Убежище далеков») — Дарла 2012 — Валландер (телесериал, эпизод 2 третьего сезона) — Инес 2015 — Безмолвный свидетель (2 эпизода) — Ева 2016 — Марс (1 эпизод) — Марта Камень''

Награды и номинации

Награды 
 2005 — Телевизионная премия «BAFTA TV» в категории «Лучшая актриса» (за роль в телефильме «Секс-трафик»)
 2005 — Телевизионная премия Королевского телевизионного общества Великобритании в категории «Лучшая актриса» (за роль в телефильме «Секс-трафик»)
 2007 — Премия Стокгольмского кинофестиваля в категории «Лучшая актриса» (за роль в фильме «4 месяца, 3 недели и 2 дня»)
 2008 — Премия Международной федерации кинопрессы на кинофестивале в Палм-Спрингс в категории «Лучшая актриса» (за роль в фильме «4 месяца, 3 недели и 2 дня», совместно с Лаурой Василиу)

Номинации 
 2007 — Премия Европейской академии кино «Феликс» в категории «Лучшая актриса» (за роль в фильме «4 месяца, 3 недели и 2 дня»)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии BAFTA TV
Киноактрисы Румынии